Boaz kan syfta på:

 Boaz, Alabama
 Boaz, West Virginia
 Boaz, Wisconsin